Acest articol este o listă a prefecturilor Japoniei.

Lista prefecturilor Japoniei

Lista în ordinea ISO  

Prefecturile sunt adesea grupate în regiuni. Aceste regiuni nu sunt formal specificate, nu au oficiali aleși sau numiți sau ansamble de conducere. Oricum, ordonarea și denumirea prefecturilor pe baza regiunii din care fac parte este o practică comună. De la nord la sud, considerând numărătoarea conform ISO 3166-2:JP, prefecturile Japoniei și regiunile lor asociate sunt:

Karafuto, a portion of the island of Sakhalin north of Hokkaidō (not shown on the map), was part of Japan from 1907 until World War II.  The entire island is now governed by Russia, but some Japanese people claim Karafuto is still part of Japan.

Lista în ordine alfabetică 

Notes: ¹ as of 2000 — ² km² — ³ per km²

Vezi și 

 Prefectură, Japonia
 Prefecturile Japoniei
 Orașele Japoniei

Prefecturi